Kottkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Kottkamp (* 1939), deutscher Manager und Ingenieur der Regelungs- und Raketentechnik
 Jeff Kottkamp (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Steffen Kottkamp (* 1968), deutscher Journalist
 Volker Kottkamp (* 1943), deutscher Sportjournalist
 Hans Kottkamp, deutscher Herzmediziner